Хорнбостель (нем. Hornbostel) — немецкая фамилия. 

Известные носители:

 Хорнбостель, Генри (1867—1961) — американский архитектор.
 Хорнбостель, Кристиан Георг (1778—1841) — австрийский фабрикант.
 Хорнбостель, Теодор (1889—1973) — австрийский дипломат.
  (1815—1888) — австрийский предприниматель и политик; сын К. Г. Хорнбостеля.
 Хорнбостель, Эрих Мориц фон (1877—1935) — австрийский этномузыковед.

См. также 
 Система Хорнбостеля — Закса